1980 Голяма награда на Канада е 13-о за Голямата награда на Канада и тринадесети кръг от сезон 1980 във Формула 1, провежда се на 28 септември 1980 година на пистата Монреал, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1980 година в Канада